Le tire-fond, ou tirefond peut être :

 un anneau de suspension terminé par une partie filetée, fixé au plafond pour accrocher un lustre ou un ciel-de-lit ;
 une vis servant à fixer un rail sur la traverse de chemin de fer ou fixer des éléments de charpente en bois ;
 l'instrument du tonnelier qui sert à faire entrer la dernière douve dans la rainure ;
 long clou d'arpentage utilisé en topographie pour les terrains plus ardus.
 appelé « vis à bois français » en Suède.
 grand boulon renversé servant à assembler les ailerons de quille profonde à la pièce de quille, écrou en haut.

Visserie
Homonymie